

Persone 
 Avi Gabbay – politico e imprenditore israeliano
 Dov Gabbay – matematico israeliano
 Dovev Gabbay – calciatore israeliano

Altro 
 Premio Gabbay  –  premio annuale istituito nel 1998 dalla Fondazione Jacob e Louise Gabbay nel campo delle scienze biomediche